Kummelisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kummelisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)
2. Kummelisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
3. Kummelisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,49, long 28,68),  (1 ha)
4. Kummelisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,21, long 28,17),  (2 ha)
5. Kummelisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (1 ha)
7. Kummelisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (0 ha)
8. Kummelisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
10. Kummelisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)
11. Kummelisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (0 ha)
12. Kummelisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar